Trustee steht für:

 eine Rechtsbeziehung, siehe Trust (Recht)#Trustee
 ein französisches Salzmaß, siehe Salzmaß#Trustee
 Trustee (Schiff), niederländisches Halbtaucherschiff

Trustee ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Trustée (* 1948), kubanische Leichtathletin